Берн-Міттельланд () — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн.
Адміністративний центр — Остермундіген.

Громади

Примітки 

Округи кантону Берн
Засновані у Швейцарії 2010